У́лица Ибраги́мова — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории Муниципального округа (района) Соколиная Гора. Пролегает между Измайловским шоссе и Электрозаводской железнодорожной веткой, проходящей над убранным в трубы руслом реки Хапиловки. Нумерация домов ведётся от Измайловского шоссе. Улица Ибрагимова проходит параллельно Мироновской улице, Борисовской улице и Фортунатовской улице, а также Окружному проезду.
Имеется сквозной проезд к Проектируемому проезду № 951, а также ко 2-й Пугачёвской улице.

История 
Улица Ибрагимова до 5 ноября 1957 года называлась Мочальская улица. Название было присвоено по фамилии учёного-лесовода Д. И. Мочальского, который заведовал ближним Измайловским парком с 1875 по 1927 год. Улица была переименована в честь советского деятеля Шаймардана Нуримановича Ибрагимова (1899—1957) — организатора рабочих дружин в Благуше-Лефортовском районе Москвы, героя революции и гражданской войны, впоследствии инструктора ЦК РКП(б), затем первого секретаря ЦК КП Туркмении. В 1930—1950-х годах Ибрагимов находился на ответственной работе в Москве.

Расположение 
Улица Ибрагимова проходит между Измайловским шоссе и Электрозаводской железнодорожной веткой, проходящей над убранным в трубы руслом реки Хапиловки.
Улица Ибрагимова проходит параллельно Мироновской улице, Борисовской улице и Фортунатовской улице, а также Окружному проезду.
Улица Ибрагимова пересекает Щербаковскую улицу, Зверинецкую улицу и Ткацкую улицу.
Имеется переезд через железнодорожные пути Электрозаводской железнодорожной ветки к Проектируемому проезду № 951, а также ко 2-й Пугачёвской улице. В 2016 году этот переезд, не имевший легального статуса, был закрыт из-за несоответствия нормативам, в 2018-м — открыт официально после реконструкции.

Примечательные места, здания и сооружения

Здания 
Всего зданий: 30; наибольший номер дома — 35.

 2
 2с2
 5
 5а
 5к1

 5с2
 6
 6а
 7/32 — жилой дом. Здесь жил советский спортивный журналист К. С. Есенин.
 12

 15
 15а
 15к2
 15к4
 16/20

 20
 20с2
 25
 27с2
 29

 30
 31
 31а
 31к10
 31к8

 32
 33
 33к5
 33с6
 35

Храм Димитрия Солунского на Благуше 

Дом № 6а — православный храм Димитрия Солунского на Благуше. Храм построен в 1909—1911 годах в основном на средства Д. Ф. и Е. Ф. Ермаковых архитектором Н. И. Орловым. Был выполнен из красного кирпича в византийском стиле, украшен изразцовыми вставками. Закрыт в 1931 году, возвращен верующим в 1990 году. Вмещает до 3 тысяч прихожан. Главный престол — великомученика Димитрия Солунского.

Транспорт

Наземный транспорт 
Остановки «Улица Ибрагимова»:

 На Щербаковской улице:
 Трамваи 11, 12, 34

 На Ткацкой улице:
 Автобусы 469, 552, т22, ДП52, н3

Ближайшие станции метро 
 
  Измайлово (МЦК)

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — улица Ибрагимова
 Google Maps — улица Ибрагимова
 WikiMapia — улица Ибрагимова
 Карты openstreetmap — улица Ибрагимова
 
 Улица Ибрагимова: учреждения и организации.
 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей
Переименованные улицы Москвы